Улица Гле́знотаю (, дословно улица Художников) — короткая улица в Старой Риге.

Расположена между улицей Калею и улицей Вальню. Пересекает улицу Рихарда Вагнера. Длина улицы — .

История 
Проложена на месте домов, уничтоженных пожарами 1677 и 1689 годов. Вошла в городскую черту в 1690 году, была продолжением выхода из северных ворот двора Конвента.

На улице селились мастера малярного цеха, почему улица получила название Малеру (Малярная; ). Современное название приобрела в 1914 году.

Достопримечательности 
 д. 12/14 (Жилой дом XVII—XVIII веков, перестроен в 1837 году), на доме установлен «Фонарь счастья»,,

Примечания

Литература 
 Rīgas ielas. 3. sējums. — Mārupe: Drukātava, 2009. — С. 104-105. — ISBN 978-9984-798-86-8

Ссылки 
 Улица Глезнотаю на портале citariga.lv

Улицы Вецриги